Граф Карл-Юхан-Густав Снойльский (; 8 сентября 1841, Стокгольм, Швеция — 19 мая 1903, там же) — шведский , аристократ, , . Член Шведской академии (с 1876).

Биография 
С 1860 года обучался в Уппсальском университете, готовился к работе на дипломатической службе. После окончания учёбы начал работать в Министерстве иностранных дел Швеции. В 1864-1865 годах посетил  Мадрид и Париж. 

В 1879 году отправился во Флоренцию. В 1891 году вернулся в Стокгольм, где занял должность королевского библиотекаря.

Творчество 
В 1861 году начал публиковать стихи под псевдонимом Свен Трёст.
Его талант обнаружился уже в его первых стихотворениях: «Sma Dikter» (Стокг., 1861) и «Orchideer» (ib., 1862). Своими «Dikter» (1869) и «Sonetter» он занял первое место среди шведских лирических поэтов. Позже явились «Nya Dikter» (1881), «Dikter, 3 Samlingen» (1883), «4 Samlingen» (1887) и перевод баллад Гёте (1876).

Снойльский — по преимуществу лирик и субъективный идеалист. Пылкие мечты о духовной и политической свободе составляют центр его произведений, блещущих красотой формы и ярким колоритом. Среди его лирико-эпических произведений особенно выделяются баллады. Переводил с немецкого языка. Творчество Карла Сноильского, консервативное по форме и составляющее мостик между романтизмом и реализмом, оказало большое влияние на других авторов.

Избранные стихотворения поэта переведены на немецкий язык А. Штерном (Дрезден, 1891).

Помимо литературы его интересовала нумизматика.

Примечания

Литература

Ссылки 
Carl Johan Gustaf, Count Snoilsky

Выпускники Уппсальского университета
Члены Шведской академии
Графы Швеции
нумизматы Швеции
Почётные доктора Уппсальского университета